

Patronymie 

 Lorenzo Onofrio Colonna (1637-1689), VIII prince di Paliano
  (1356-1423), conte dei Marsi, noble et condottiere italien, frère du pape Martin V
  (1723-1779), XI prince de Paliano, noble, politicien et diplomate italien.

Homonymie de patronyme italien